Archaphanostoma är ett släkte av plattmaskar. Archaphanostoma ingår i familjen Isodiametridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Archaphanostoma